Ficsor Mihály (16. század) várkapitány.
Ficsor Mihály dr. jogász, a Szellemi Tulajdon Világszervezete volt főigazgató-helyettese
Ficsor Mihály Zoltán dr. jogász, Ficsor Mihály fia, a  Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese (nevét ő is Ficsor Mihály alakban használja)